Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Руководитель Роспотребнадзора имеет равнозначное специальное название должности — Главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

История 
Предшествующие организации:
 до 1917 — в составе Медицинского департамента Министерства полиции, в дальнейшем МВД Российской империи;
 1918—1933 — проведение санэпиднадзора входило в задачи Санитарного отдела Советской милиции, в дальнейшем НКВД;
 1919 — создание Управления санитарного надзора Кремля;
 1922—1933 — Санитарно-эпидемиологическая служба;
 1933—1950-е — Государственная санитарная инспекция:
 1933 — Государ­ственная санитарная инспекция (ГСИ) РСФСР;
 1935 — Всесоюзная Государственная санитарная инспекция (ВГСИ) при Совнаркоме СССР;
 1936 — в составе Наркомздрава СССР;
 1954—1963 — ГСИ как самостоятельная структура упраздняется, функции передаются санитарно-эпидемиологическим станциям с 1956 года включаемым в виде санэпидотделов в состав территориальных ЛПУ;
 1963—1991 — Государственная санитарно-эпидемиологическая служба СССР (воссоздаётся отдельная независимая от лечебных учреждений централизованная структура);
 1991—2004 — Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации (Госсанэпиднадзор);
 1993—2004 — Государственная инспекция по торговле, контролю качества товаров и защите прав потребителей (Госторгинспекция).

XIX — начало XX века 
Врачебно-санитарное дело в России во времена своего зарождения в начале XIX века находилось под управлением департамента («полиции медицинской») Министерства полиции. С 1826 года управление медициной и народным хозяйством было подчинено императорскому Министерству внутренних дел.

В губерниях имелись подчиненные медицинскому департаменту врачебные управления, осуществлявшие врачебно-полицейские задачи «по предотвращению причин, служивших источниками болезней населения», врачебно-хозяйственную деятельность «по лечению больных путём устройства больниц и обеспечения их работы», а также судебно-медицинскую деятельность.

Работа врачебных управлений регламентировалась сперва Инструкцией 1797 года, данной врачебным управам, а затем созданным на её основе Врачебным уставом 1857 года, в котором значились вопросы санитарного надзора, наблюдения за чистотой в городах и съестными припасами, издание правил и наставлений по соблюдению «народного здоровья» в губернии, участие в обсуждении устройства новых фабрик и заводов в медицинском отношении, контроль за помещениями и жильём рабочих, пищей, напитками.

Штатными работниками губернских врачебных управлений были городские и уездные врачи, осуществлявшие судебно-медицинскую работу, борьбу с заразными болезнями, примитивный санитарный надзор. В городах эту работу осуществляли городские врачи, количество которых зависело от полицейских участков города.

Во второй половине XIX века забота о народном здравоохранении (в основном, в сельской местности) перешла к органам земской медицины. Одним из важных мероприятий земской медицины были массовые санитарно-статистические исследования заболеваемости, физического развития и демографии с целью улучшения санитарии в России и организации медицинской помощи крестьянству. В процессе деятельности земских учреждений и городских самоуправлений перед ними встал вопрос о создании независимой от Медицинского департамента МВД врачебно-санитарной организации.

Первая земская санитарная организация в России была организована в Перми в 1872 году. К 1913 году из 93 губерний только в 30 были санитарные организации, в которых работало 257 врачей: 70 участковых санитарных врачей, 24 эпидемиолога, в 49 городах из 1063 работали лаборатории.

Советский период 

15 сентября 1922 года издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики», который считается днем создания санитарно-эпидемиологической службы. В СССР первая санэпидстанция была создана в Гомеле (Белорусская ССР) 27 октября 1922 года. Первый закон «О санитарных органах республики» был принят Совнаркомом РСФСР 19 февраля 1927 года, а 27 октября 1927 года были приняты положения, согласно которым значительно расширились права и функции санитарных органов, устанавливались дифференцированные нормативы обеспечения районов и городов санитарными кадрами, бактериологическими лабораториями и дезинфекционными станциями. Важнейшим обязательным элементом стал предупредительный санитарный надзор на всех этапах промышленного и жилищно-гражданского строительства.

В 1933 году произошло разделение функций санитарно-эпидемиологической службы — при сохранении санитарно-эпидемиологических станций была организована Государственная санитарная инспекция, осуществлявшая общее руководство санитарно-эпидемиологической работой, а также предупредительный санитарный надзор. В начале 50-х годов Государственная санитарная инспекция была ликвидирована. Дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологическая служба получила в 1963 году, когда постановлением Совета Министров СССР было утверждено новое «Положение о Государственном санитарном надзоре в СССР».

Современное состояние 

В начале 1990-х открылась новая страница в современной истории России и в истории санитарно-эпидемиологической службы в частности. Впервые за годы существования службы Верховным Советом РСФСР был принят Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который внес принципиальные изменения в содержание государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Прежде всего, было, наконец, узаконено само понятие санитарно-эпидемиологического благополучия, узаконены санитарные требования, определены права и обязанности юридических лиц и граждан в рамках санитарного законодательства, установлена ответственность за его невыполнение. Именно с этого времени и именно этот закон дал толчок к использованию в практике санитарно-эпидемиологического надзора научно-обоснованных методов, позволяющих установить корреляционные связи между факторами среды обитания и состояния здоровья населения. Сформировалось правовое и научное обоснование использования социально-гигиенического мониторинга для разработки мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В дальнейшем это нашло отражение в создании национальных программ, проектов законов, принятия управленческих решений.

В 1991 году Совет Министров РСФСР утвердил новое «Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РСФСР». Санитарно-эпидемиологические станции (СЭС) были переименованы в Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и получили вертикальное подчинение Комитету государственного санэпиднадзора Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологическая служба выводится из прямого подчинения Минздрава России, переподчиняясь напрямую Правительству РФ. Вплоть до 2004 года в России функционировали 2218 Центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Параллельно с санэпиднадзором развивалась и сфера защиты прав потребителей. В 1993 году при Комитете РФ по торговле была создана Государственная инспекция по торговле, контроле качества товаров и защите прав потребителей (Госторгинспекция). Инспекция многократно переходила из подчинения одного органа другому, а в 2000 году стала структурным подразделением Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Полномочия Госторгинспекции с 1993 года не изменялись и включали в себя государственный контроль за соблюдением норм и правил торговли и общественного питания, порядком применения цен по отдельным группам товаров, качеством и безопасностью товаров народного потребления, а также деятельность по искоренению злоупотреблений в торговле, общественном питании и недопущению поступлений на потребительский рынок недоброкачественных товаров.

Современная структура организации образована Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Ранее была подчинена Министерству здравоохранения и социального развития России. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» находится в непосредственном ведении Правительства России. Со дня образования федеральной службы (2004 год) и до 23 октября 2013 года её руководителем являлся Г. Г. Онищенко.

22 октября 2013 года в прессе появилось сообщение со ссылкой на заявление О. Ю. Голодец о том, что по истечении срока полномочий Г. Г. Онищенко ушёл в отставку, а ведомство возглавила его заместитель А. Ю. Попова<ref>{{Cite web |url=http://www.interfax.by/news/world/139861 |title=Онищенко уходит в отставку с поста главы Роспотребнадзора. |accessdate=2013-10-22 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131023203010/http://www.interfax.by/news/world/139861 |archivedate=2013-10-23 |deadlink=yes }}</ref>. Но позднее в правительстве России заявили, что заявление об отставке Онищенко не подписано.

Официальное решение о смене руководителя Федеральной службы последовало 23 октября 2013 года. Геннадий Онищенко был освобождён от занимаемой должности, а исполняющим обязанности руководителя Роспотребнадзора стала Анна Попова. 10 апреля 2014 года она была утверждена в должности главы ведомства.

Предельная численность работников центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в количестве 238 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и территориальных органов в количестве 20098 единицы (без персонала по охране и обслуживанию зданий).

Всего в органах и организациях Федеральной службы в настоящее время работает около 110 тысяч специалистов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека имеет территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, которые были созданы путём реорганизации в 2004 году территориальных Центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора по субъектам РФ.

В структуре Роспотребнадзора находится Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ)'' с территориальными учреждениями по субъектам РФ, которые обеспечивают деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Кроме того, к Роспотребнадзору относится множество научно-исследовательских институтов, противочумных и дезинфекционных станций, ведомственные санитарно-эпидемиологические службы.

Функции 
Федеральной службе передана часть функций Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства по антимонопольной политике Российской Федерации.

Федеральная служба осуществляет свою деятельность согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» и на основании «Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322.

Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Правовые основы деятельности Федеральной службы установлены федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Федеральная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями.

На основании СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. Осуществляет государственный надзор к требованиям к размещению образовательных учреждений, к зданиям и содержанию территорий.

Структура службы 
Структура Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека представлена Центральным аппаратом, включающим: руководство и помощников, пресс-службу и управления (санитарного надзора; эпидемиологического надзора; защиты прав потребителей; организации деятельности; научного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и международной деятельности; кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования; делами; инвестиционного развития и управления государственным имуществом; правовое; финансово-экономическое).

Центральному аппарату подчинены:
 Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и управление по железнодорожному транспорту. Управления в субъектах РФ в свою очередь представлены руководством и отделами и им подчинены территориальные отделы. Управлению Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту подчинены территориальные отделы по железным дорогам РФ, включающие структурно отделения, участки и пункты санитарно-карантинного пропуска
 Центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, по железнодорожному транспорту и федеральные бюджетные учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» и «„Информационно-методический центр“ Роспотребнадзора». Центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ представлены руководством, отделами и лабораториями и им подчинены территориальные филиалы. ЦГиЭ по железнодорожному транспорту подчинены дорожные филиалы по железным дорогам РФ
 Научно-исследовательские институты и центры гигиенического и эпидемиологического профиля
 Противочумные учреждения
 Санэпидслужбы министерств и ведомств (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, Управление делами Президента, Главное управление специальных программ Президента, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное медико-биологическое агентство). Представлены главными и окружными центрами госсанэпиднадзора (ЦГСЭН), их филиалами и санитарно-эпидемиологическими лабораториями.

Классные чины и форменная одежда 
Служащие государственной гражданской службы имеют классные чины по группам 1, 2 и 3 классов, которые соответствуют воинскому званию. Классные чины устанавливает статья 11 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 1.02.2005 года № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим».

Служащие федеральной службы имеют универсальную форменную одежду, со знаками отличиями и погонами, на основании п. 4 ст. 49 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Приложения к приказу Роспотребнадзор от 31 января 2007 г. N 23 «О правилах ношения форменной одежды для руководства, иных должностных лиц центрального аппарата Роспотребнадзора и территориальных органов Роспотребнадзора, а также Постановления Правительства РФ № 1013 от 24.12.2008 „О введении форменной одежды для должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор“.

Руководители Роспотребнадзора 
 Онищенко, Геннадий Григорьевич (с 12 марта 2004 по 23 октября 2013);
 Попова, Анна Юрьевна (с 10 апреля 2014, врио с 23 октября 2013).

Научно-исследовательские организации Роспотребнадзора 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выполняет от имени Российской Федерации функции учредителя и ей подведомственно 9 научных организации гигиенического профиля, 17 научных организации эпидемиологического профиля.

Гигиенического профиля 
 Федеральный научный центр гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана
 Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
 Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека
 Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий
 Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии
 Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева
 Новосибирский НИИ гигиены
 Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены
 Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения

Эпидемиологического профиля 
 Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского
 ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
 Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии
 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“
 НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора
 Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
 Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной
 Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии
 Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии
 Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии
 Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии
 Омский НИИ природноочаговых инфекций
 Иркутский ордена Трудового Красного Знамени НИПЧИ Сибири и Дальнего Востока
 Волгоградский НИПЧИ
 Российский НИПЧИ „Микроб“
 Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт
 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт

Политическая роль 
Наблюдатели указывают на связь запретов Роспотребнадзора с ухудшением отношений России с той или иной страной. В частности в разное время Роспотребнадзор подвергал санкциям:
 Грузинское вино, 2008 г. — Конфликт в Южной Осетии
 Молдавское вино и коньяк, 2013 — переговоры Молдовы о вступлении в ЕС

 Шоколадные конфеты с Украины, 2013 г. — конфликт в Донбассе
 Вино из Черногории, 2017 — вступление Черногории в НАТО

Все санкции мотивировались «санитарными соображениями», что по мнению международных наблюдателей является лишь надуманым предлогом для политического давления на оппонентов.

Ведомственные награды 
 Памятные медали «90 лет Госсанэпидслужбе России». «95 лет Госсанэпидслужбе России»
 Почётная грамота Роспотребнадзора
 Благодарность руководителя Роспотребнадзора
 Нагрудный знак «Почётный работник Роспотребнадзора»

Интересные факты 
 Российская госсанэпидслужба имеет свой неофициальный гимн «На страже здоровья людей», который сочинил в 2009 году врач Станислав Кривуля, который долгое время возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу на железнодорожном транспорте, а в настоящее время является заместителем главного врача центра гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте.

См. также 
 Профилактическая медицина
 Гигиена
 Эпидемиология
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — структура в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, родственная Роспотребнадзору
 Food and Drug Administration (FDA) — структура в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, родственная Роспотребнадзору и Росздравнадзору
  (CCDC) — схожая структура в Национальной комиссии здравоохранения КНР
  (IGJ) — Инспекция по охране здоровья и молодёжи Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов
 
 
 Закон о защите прав потребителей
 Санитарно-эпидемиологические правила
 Структура федеральных органов исполнительной власти России (2000—2008)
 День работников санитарно-эпидемиологической службы

Примечания

Литература 
 Ковшило В. Е., Зайченко А. И., Кошелев Н. Ф., Стан В. В. Санитарный надзор // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 22.
 Бургасов П. Н., Сумароков А. А. Санитарно-эпидемиологическая служба // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 22.
 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.).
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
 Приказ Роспотребнадзора от 31.01.2007 г. № 23 «Об утверждении Правил ношения форменной одежды для руководства, иных должностных лиц центрального аппарата и территориальных органов Роспотребнадзора».

Ссылки 

 
 Официальный сайт ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора
 Официальный сайт ФБУН Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
 История образования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
 Официальный сайт Санитарно-Эпидемиологической Службы г Москвы
 «Санкционный смотритель» о запретах на ОНТ

Федеральные службы России
Здравоохранение в России